В одиночному розряді тенісного турніру Caesar's Palace World Pro Championships 1971, який проходив в рамках Серії Вірджинії Слімс 1971, Енн Джонс здобула титул, у фіналі перемігши Біллі Джин Кінг 7-5, 6-4.

Основна сітка

Посилання 

Caesar's Palace World Pro Championships